Halbe er en lille by med omkring 2.200 indbyggere (2006) i kreisen Dahme-Spreewald i Brandenburg i Tyskland. Den ligger lige ved Spreewald og cirka 60 km syd for Berlin.

Demografi

Se også 
 Slaget ved Halbe

Kilder

Eksterne henvisninger 
 http://www.leuchtstift.de/netz/halbe/Gedenkstaette%20Halbe040112.pdf 
 https://www.youtube.com/watch?v=PV4vjNFGlYA
 https://www.youtube.com/watch?v=BTQMWl4_0JY&feature=related/ref>

Byer i Brandenburg